Jefymenko ist der Familienname folgender Personen:

 Kostjantyn Jefymenko (* 1975), ukrainischer Politiker
 Sachar Jefymenko (* 1985), ukrainischer Schachspieler

Siehe auch:
 Tatjana Jefimenko (* 1981), kirgisische Leichtathletin